Edoardo Siravo, attore, regista teatrale e doppiatore italiano
Joseph Siravo, attore statunitense